Stanisław Grodzicki (1541–1613) – jezuita
 Stanisław Grodzicki (zm. 1779) – wiceinstygator koronny, kasztelan oświęcimski i słoński
 Stanisław Grodzicki (1865-1943) – urzędnik, poseł na Sejm II RP III kadencji (1930-1935)
 Stanisław Grodzicki (ur. 1885) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, oficer 48 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych
 Stanisław Grodzicki (1905-1946) – podpułkownik pilot i obserwator Polskich Sił Powietrznych, kawaler Virtuti Militari